wigilia św. Jana
 noc Kupały
 noc świętojańska – moneta kolekcjonerska
 przesilenie letnie - w astronomii daty i godziny przesileń w latach 2000–2025